Lorenzenberg heißen folgende geographische Objekte:

 Lorenzenberg (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Lorenzenberg (Gemeinde Lavamünd), Katastralgemeinde von Lavamünd, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Lorenzenberg (Gemeinde Micheldorf), Katastralgemeinde von Micheldorf, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Lorenzenberg (Gemeinde Reichenau), Ort bei Reichenau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten